La Asociación Médica del Departamento Castellanos es una entidad gremial que agrupa a más de 400 profesionales médicos del departamento Castellanos en la provincia de Santa Fe. Fue fundada en 1946, en la ciudad de Rafaela. Sus objetivos han sido otrora, defender el trabajo y las remuneraciones de sus socios. Conforme el paso de los años, los propósitos de su accionar se fueron ampliando: hoy, es una de las entidades con mayor participación en la formulación y el diseño de Políticas de Salud -en los sectores públicos, privados y de la seguridad social- a nivel local y regional.

Historia 
Hacia 1946, bajo la intendencia de Manuel Rioja, Rafaela era testigo de una experiencia modesta, pero con una gran proyección de futuro: el primer intento de agremiación de los médicos de la región. El 2 de junio de 1946 una Comisión Provisoria, formada por nueve profesionales, reunida en la Biblioteca Sarmiento –Güemes 152– inicia los preparativos para la creación de una Asociación Médica.

Los pioneros fueron los Dres. Héctor Soldano, Orlando Canavesio, Ernesto Chiappero, Osvaldo Oleta de Sylvas y Eldo Ré, quienes deciden invitar a todos los colegas del departamento Castellanos a una reunión ampliada en fecha próxima. El encuentro se realizó el 16 de junio de 1946, en el mismo ámbito que la primera, procediéndose, a las 21.30, a la elección de sus primeras autoridades provisorias: el Dr. Raúl Nosti, como presidente, y el Dr. Héctor Soldano, como secretario. Se elevó a consideración el primer anteproyecto de Estatuto confeccionado por el Dr. Carlos H. González y otros colegas, el cual, luego de su lectura, se gira al resto de los médicos para su evaluación y eventuales correcciones. Se acepta, asimismo, como nombre de la futura gremial el de Asociación Médica del Departamento Castellanos.

El 29 de noviembre de 1946, a las 22 horas, se reúne la Asamblea General a los efectos de proceder a la fundación definitiva de la gremial médica. El ámbito va a ser el Salón de Actos de la Sociedad Obrera Cosmopolita, ubicada en San Lorenzo 258 de la ciudad de Rafaela. Junto a la aprobación en general por unanimidad de los estatutos societarios, se designan socios fundadores a los siguientes treinta profesionales:  Héctor Soldano, Lorenzo Barale, Carlos H. González, Raúl Nosti, Artajerges Gaveglio, Adolfo Fernández Audicio, Carlos Denner, Luis Dardatti, Pedro S. Chiaraviglio, Alberto Bertolaccini, Salvador Benlisah, Emilio Bruno, Wilfredo Miró Plá, Ángel Prece y Fernando Villareal y a los que enviaron su adhesión: Osvaldo Oleta de Sylvas, Lorenzo Fessia, Carlos Moore, Ricardo Lona, Ernesto Chiappero, Isaac Fergues, Horacio Bulacio, Abelardo Soli, Amílcar Gorosito, Virgilio Márquez, Eldo Ré, Miguel Molina, Pedro Raed, Julio Ortega y Eugenio Vijande.

Se propone la designación de la primera comisión directiva luego del voto de todos los profesionales, aceptándose el envío de los votos por correo por parte de aquellos que vivían lejos de Rafaela.

El 21 de diciembre de 1946, en una nueva reunión mantenida en el domicilio particular del Dr. Héctor Soldano –San Martín 231– se procede al escrutinio y designación de la primera comisión directiva por el período 1946/47 que queda integrada de la siguiente forma:
 Presidente: Dr. Raúl Nosti
 Vicepresidente: Dr. Wilfredo Miró Plá
 Tesorero: Dr. Carlos H. González
 Pretesorero: Dr. Emilio H. Bruno
 Secretario de Actas: Dr. Rodolfo Rabbi
 Secretario Gremial: Dr. Lorenzo Barale
 Vocales Titulares: Dr. Ernesto Chiappero
 Dr. Carlos Denner
 Dr. Ángel Prece
 Dr. Salvador Benlisah
 Dr. Domingo Schwegler
 Vocales Suplentes: Dr. Eugenio Vigande
 Dr. Osvaldo Oleta de Sylva
 Dr. Luis Dardatti

La Asociación iniciaba su lenta y progresiva marcha. En marzo de 1962 obtiene la personería jurídica y luego de múltiples reuniones efectuadas en distintos ámbitos (entre otros el Salón Blanco del Hotel Toscano, el Buffet del Hipódromo local y el Salón de Actos de la Sociedad Obrera Cosmopolita), se decide a partir de marzo de 1964, alquilar la primera sede en calle 3 de febrero 167. En este ámbito y bajo la presidencia del Dr. Manuel A. Matus, se creará, luego de acaloradas discusiones, un abono, un sistema de medicina pre-paga, que intentará brindar a sus afiliados una cobertura integral de salud. Va a ser el primero de la región y uno de los primeros de la provincia. Sus estatutos serán aprobados el 13 de septiembre de 1964 tomando el nombre de Centro Asistencial de la Asociación Médica Regional de Rafaela. Su primer Consejo Técnico Administrativo, designado por la Comisión Directiva, estuvo integrado por los Dres. Héctor de Azcuénaga, Carlos L. Córdoba, Américo Marchetti, Aldo Ojeda, Norberto Pairola, Diego Sosa y como vocales suplentes Jaled R. Borlle y Armando Ardiles.

Dos años después, se logra adquirir el primer inmueble propio. Bajo la presidencia del Dr. Raúl Nosti, y por resolución de Asamblea de fecha 27/3/1966, se adquiere al Sr. Perfecto López una propiedad en calle Güemes 132. El sueño de la sede propia se había cumplido.

El progresivo aumento de la complejidad administrativa de la Asociación Médica llevó a desglosar sus oficinas entre la Sede Central y otra alquilada a los efectos de atender las demandas de la administración de PAMI. La idea de centralizar todas las dependencias en una sola sede fue impulsada durante la presidencia del Dr. Norberto Pairola. En tal sentido, en 1986, se realiza la compra de dos inmuebles interconectados entre sí, uno ubicado en Av. Mitre 111 y otro con salida por calle José Ingenieros. Se inicia entonces el ambicioso proyecto de remodelación general que queda bajo la dirección del arquitecto Mario Williner.

En ocasión del 43ª aniversario de la Asociación, y bajo la presidencia del Dr. José Pedro Aimino, se inaugura el 3 de diciembre de 1989 la nueva sede que cuenta con un salón auditorio para 120 personas y múltiples espacios para las áreas administrativas. Los socios fundadores: Dres. Héctor F. Soldano y Pedro H. González, acompañados por el expresidente Norberto Pairola y el propio Dr. Aimino procedieron al corte simbólico de las cintas inaugurales.

Presidentes 

 1946-1948 Dr. Raúl Nosti
 1948-1949 Dr. Artajerjes Gaveglio
 1949-1951 Dr. Rodolfo Rabbi
 1951-1953 Dr. Pedro Chiaraviglio
 1953-1955 Dr. Fernando Villarreal
 1955-1956 Dr. Américo Marchetti
 1956-1959 Dr. Raúl Nosti
 1959-1960 Dr. Adolfo Fernández Audicio
 1960-1961 Dr. Américo Marchetti
 1961-1963 Dr. Virgilio Márquez
 1963-1965 Dr. Arturo Romero Acuña
 1965-1968 Dr. Raúl Nosti
 1968-1969 Dr. Enrique Orlandi
 1969-1971 Dr. Ermindo Zillo
 1971-1973 Dr. Ermindo Zillo
 1973-1975 Dr. Jorge Tettamanti
 1975-1977 Dr. Jorge Tettamanti
 1977-1979 Dr. Roberto Fontanet
 1979-1982 Dr. Roberto Fontanet
 1982-1984 Dr. Abelardo Camperi
 1984-1986 Dr. Abelardo Camperi
 1986-1988 Dr. Norberto Pairola
 1988-1990 Dr. José Aimino
 1990-1992 Dr. José Aimino
 1992-1994 Dr. José Luis Musso
 1994-1995 Dr. Jorge Faimblum
 1995-1996 Dr. Alejandro Ruiz Díaz
 1996-1998 Dr. Jorge Romero Hiriart
 1998-2000 Dr. Carlos Chiapero
 2000-2002 Dr. Carlos Chiapero
 2002-2004 Dr. Héctor Santana
 2004-2006 Dr. Héctor Santana
 2006-2008 Dr. Jorge Beninca
 2008-2010 Dr. Carlos Chiapero
 2010-2012 Dr. Jorge Romero Hiriart
 2012-2014 Dr. Oscar Williner
 2014-2016 Dr. Oscar Williner
 2016-2021 Dr. Juan Carlos Allochis
 2021-actualidad Dr. Daniel Marfortt

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la entidad
 Centro Asistencial Medicina Privada. Sistema de Salud de la entidad

Asociaciones de Argentina
Departamento Castellanos